En Pologne, Łęki Górne peut faire référence à :

 Łęki Górne, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Łęki Górne, un village dans la voïvodie de Łódź